est une revue scientifique électronique internationale de sciences sociales . 

La revue est consacrée à l'étude des forces armées et des structures de force dans les sociétés post-soviétiques, en traitant de leur organisation, de leur évolution et de leur rapport à la société. Elle vise ainsi à contribuer à la compréhension de la société et de l’État à partir de l’étude de ces institutions. En croisant des perspectives disciplinaires variées, son ambition est de mieux décrypter les différentes facettes des phénomènes observés.

 est une revue disponible en accès libre sur le portail OpenEdition Journals.

Liens externes 
 
 
  Site officiel de la revue 

Revue adhérente à OpenEdition Journals
Revue de sciences humaines et sociales